De Rietvink (bedrijf), een voormalige meubelfabriek, met windmolen, te Eindhoven
De Rietvink (Leidschendam), een wijk in Leidschendam
De Rietvink (windmolen), een windmolen bij het Friese dorp Nijetrijne
De Rietvink (Wormer), een voormalige trasmolen te Wormer, gesloopt in 1879